Seitter ist der Name folgender Personen:

 Heinrich Seitter (1902–1991), Schweizer Botaniker
 Oswald Seitter (1936–2010), deutscher Jurist und Justitiar; von 1984 bis 1996 Präsident der Synode der Evangelischen Landeskirche in Württemberg
 Walter Seitter (* 1941), österreichischer Philosoph
 Waltraut Seitter (1930–2007), deutsche Astronomin

Seitter bezeichnet außerdem:

 Seitter Bus, Busunternehmen aus Baden-Württemberg
 (4893) Seitter, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Seiter, Seiters, Seither